Dom de Sambar é o quinto álbum do grupo musical Turma do Pagode, lançado em 2009.

Faixas

Ligações externas
Sobre o CD (Site oficial da Turma Do Pagode) 

Álbuns de 2009
Álbuns de Turma do Pagode
Álbuns de pagode
Álbuns em língua portuguesa